Невіллетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Невіллетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма